Układ kompensacyjny w gaźniku stosuje się w celu otrzymania pożądanego składu mieszanki paliwowo-powietrznej przy różnych obciążeniach i zmiennej prędkości obrotowej silnika.

Układ zasilania silnika spalinowego